Un djinn (également appelé jinn, jin ou jnoun) est une créature du folklore sémitique. Ce terme peut également désigner :

Djinn 
 Djinn, roman d’Alain Robbe-Grillet (1981) ;
 Djinn, série de bande dessinée de Jacques Devos et Kiko (Roger Camille) publiée dans Spirou ;
 Djinn, série de bande dessinée de Jean Dufaux et Ana Mirallès débutée en 2001 ;
 Djinn Djinn, bande dessinée en deux volumes de Ralf König (2005 et 2006) ;
 Djinn, film de Tobe Hooper sorti en 2013 ;
 le SNCASO SO.1221 Djinn, modèle d'hélicoptère ;
 Djinn Carrenard, de son vrai nom Jean-Loup Carrénard (né en 1981), réalisateur du film Donoma sorti en 2011.

Djinns 
 Les Djinns, un poème de Victor Hugo, tiré du recueil Les Orientales (1829) ;
 Les Djinns, un poème symphonique de César Franck (1884), inspiré de Victor Hugo ;
 Les Djinns, une mélodie avec orchestre de Louis Vierne (1912) sur le poème de Victor Hugo ;
 Les Djinns, un groupe vocal français uniquement féminin, actif de 1959 à 1966 fondé par Paul Bonneau ;
 Djinns, un film d'horreur français sorti en 2010.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre